Суперкубок Японії з футболу 2021  — 36-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 лютого 2021 року між чемпіоном Японії і володарем кубка Імператора Японії клубом Кавасакі Фронтале та віце-чемпіоном Японії і фіналістом кубка Імператора Японії клубом Ґамба Осака.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2021
Японія
Лютий 2021
2021 у японському спорті